VHL est un sigle pouvant désigner :

 Véhicule Habitable de Loisirs : caravane, camping-car ou résidence mobile
 Virtual Health Library : une bibliothèque numérique dédiée au domaine de la santé
 Ligue majeure de hockey (Vyschaïa Hokkeïnaïa Liga) : une ligue de hockey sur glace eurasienne (Russie, Ukraine et Kazakhstan)
 Maladie de von Hippel-Lindau : maladie rare causée par une mutation du gène VHL